CSR peut signifier :
 Comités syndicalistes révolutionnaires;
 Code de la sécurité routière, la loi qui décrit les règles de sécurité routière au Québec ;
 Casuarito, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 China South Locomotive & Rolling Stock Industry Corporation, une société ferroviaire ;
 Conseil stratégique de la recherche ;
 Canadian Speedcore Resistance, un label canadien de musiques électroniques speedcore et terror ;
 Capacitor Start and Run, un système de démarrage pour les moteurs monophasés, avec un condensateur sur l'enroulement de démarrage et un condensateur sur l'enroulement de marche ;
 Centre de simulation rafale, un centre de simulation pour l'entraînement des pilotes de l'Armée de l'air française à Saint-Dizier et de la Marine nationale à Landivisiau ;
 Certificate Signing Request (en français demande de signature de certificat), utilisé dans les infrastructures à clés publiques ;
 Coherent Synchrotron Radiation, un effet rencontré dans les accélérateurs de particules ;
 Combustible solide de récupération, un combustible solide préparé à partir de déchets non dangereux ;
 Continuous Synopsys Record (en français, fiche synoptique continue), en relation avec la réglementation maritime, et l'ISPS ;
 Control and Status Register ;
 Corporate Social Responsibility (en français, responsabilité sociétale des entreprises) ;
 , l'agent dans un Service Client, souvent téléconseiller en français ;
 Customer Service Request, une demande de service client ;
 C'è solo la roma, une communauté de supporters de l'AS Rome ;
 Caterham CSR 175, une automobile ;
 Centre de Secours Renforcé, une dénomination Sapeur-Pompiers ;
 International Computer Science Symposium in Russia.